Askov kan henvise til flere stednavne:
 Askov – en bebyggelse og et ejerlav i Askov Sogn, Vejen Kommune
 Askov (Nørre Omme Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Omme Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Askov (Stigs Bjergby Sogn) – en bebyggelse i Stigs Bjergby Sogn, Holbæk Kommune
 Askov (Minnesota) – en by i Minnesota i USA